23 Vulpecula is de op een na helderste ster in het sterrenbeeld Vosje.

Externe link
 

Dubbelster
Type K-reus
Ster in Vosje